Мартис, Антонис (род. 2000) — кипрский футболист.
 Мартис, Николаос (1916—2013) — греческий политик и историк, министр промышленности (1958—1961), министр по делам Северной Греции (1974—1981)
 Мартис''' — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари